Головченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Головченко, Анатолий Петрович (1911—1976) — Герой Советского Союза.
 Шевчук (Головченко), Анжелика Валерьевна (род. 1969) — советская и украинская легкоатлетка.
 Головченко, Аркадий (род. 1936) — советский пловец.
 
 Головченко, Виталий Николаевич (род. 1982) — белорусский футболист.
 
 Головченко, Галина (род. 1991) — российская боксёрша.
 Головченко, Георгий Геннадьевич (род. 1931) — украинский архитектор.
 
 Головченко, Иван Харитонович (1918—1992) — государственный деятель Украинской ССР, генерал-полковник.
 Головченко, Игорь Борисович (1960—2012) — народный депутат Украины 6-го созыва.
 Головченко, Константин Александрович (1925—2003) — сценограф, художник.
 Головченко, Людмила (род. 1978) — украинская спортсменка (женская борьба).
 Головченко, Нина — российская кёрлингистка.
 Головченко, Роман Александрович (род. 1973) — белорусский государственный деятель, премьер-министр Республики Беларусь с 2020 года.
 Головченко, Сергей Сергеевич (род. 1959) — советский и российский документалист, сценарист, публицист.
 Головченко, Татьяна Ивановна (род. 1980) — украинская легкоатлетка и тренер.
 Головченко, Фёдор Петрович (1918—2001) — украинский советский и партийный деятель.
 Головченко, Хавьер (род. 1974) — уругвайский пловец и тренер.